

Onomastica
Nicanore – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
San Nicanore – diacono e martire
Nicanore di Stagira – ufficiale macedone
Nicanore – nipote e genero di Aristotele
Nicanore – generale seleucide
Sevio Nicanore – grammatico romano

Pagine correlate
Nicanore di Alessandria